Ange steht für: 

 Ange, männlicher und weiblicher Vorname
 Ange (Band), französische Band 
 Ange (Autorin), Pseudonym von  Anne Guéro (* 1966), französische Schriftstellerin

Personen:
 Jacques de l’Ange, flämischer Maler des Barocks

geographische Objekte:
 Ange (Fluss), Fluss im Département Ain, Frankreich
 Angé, Gemeinde im Département Loir-et-Cher, Frankreich
 Änge, Ort in der Provinz Jämtlands län, historische Provinz Jämtland, Schweden
 Ånge, Ort und Eisenbahnknoten in der Provinz Jämtlands län, historische Provinz Medelpad, Schweden
 Ånge (Gemeinde), Gemeinde in der Provinz Västernorrlands län,  historische Provinzen Jämtland und Medelpad, Schweden